Inmersión hace referencia a varios artículos:

Matemática
 Inmersión (matemáticas)

Inclusión de un sólido en un líquido
 Operación de inmersión de un buzo; 
 Operación de inmersión de un submarino;
 Tratamiento de recubrimiento por inmersión;
 En algunas religiones, al bautismo por inmersión;

Sentido figurado
 Estimulación de los actos propios por simulación de características ajenas;
 Programa de inmersión lingüística'''.